Leif Andersson eller Anderson kan syfta på:

 Leif "Smoke Rings" Anderson (1925–1999), svensk radioprogramledare
 Leif Andersson (handbollsspelare) (1929–2006), svensk handbollsspelare, Stor grabb
 Leif Andersson (fotbollsspelare) (1932–2020), svensk fotbollsmålvakt
 Leif Andersson (friidrottare) (född 1937), svensk mångkampare
 Leif Andersson (socialdemokrat) (född 1938), föreståndare på SSU:s skola Bommersvik mellan 1964 och 1965
 Leif Andersson (ishockeyspelare) (född 1940), svensk ishockeyspelare, världsmästare 1962
 Leif Andersson (astronom) (1943–1979), svensk astronom
 Leif Andersson (läkare) (född 1944), finländsk läkare
 Leif Andersson (konstnär) (född 1944), 
 Leif Andersson (brottare) (född 1949), svensk brottare, olympier 1976 och 1980
 Leif Andersson (fotbollsspelare född 1949) (född 1949), svensk fotbollsspelare i Malmö FF
 Leif Anderson (geokemist) (född 1951), svensk geokemist och professor 
 Leif Andersson (fotbollstränare) (född 1952), svensk fotbollstränare
 Leif Andersson (genetiker) (född 1954), svensk genetiker och professor 
 Leif Andersson (skidskytt) (född 1961), svensk skidskytt, OS-bronsmedaljör 1992